Субальпийская славка, или рыжегрудая славка () — певчая птица семейства славковых, обитающая в Средиземноморье.

Описание 
Субальпийская славка длиной от 12 до 13 см. Верхняя часть тела сероватая, нижняя часть тела светлая. В оперении присутствует белая полоса «бороды». Кроющие крыльев имеют светлые кромки. Радужины тёмные, ноги песочно-бежевые. Клюв бежевый, кончик и надклювье тёмные.

У самцов голова и спина серые. Выделяются ярко-красное глазное кольцо, а также горло и грудь от интенсивного коричневого до кирпичного цвета. 

У самок значительно более бледная светло-серая голова и спина серо-оливкового цвета. Окологлазное кольцо белёсое, горло о боковые стороны имеют розовый отблеск, нижняя часть тела белая.

Оперение верхней части тела молодых птиц коричнево-оливкового цвета, нижняя часть тела белая.

Распространение 
Субальпийская славка распространена по всему Средиземноморью. Она обитает на всём Иберийском полуострове, за исключением западного и северного побережья, через юг Франции до южной Италии и Сицилии, в Северной Италии до Тосканы и на средиземноморских островах. Дальше от южной Словении по балканскому побережью Средиземного моря, Болгарии, Греции до запада Малой Азии.

Субальпийская славка живёт в маквисе, в лесах, поросших каменным, пробковым и пушистым дубами. Наибольшей плотности популяция вида достигает в маквисе или гариге с зарослями олеандра вблизи рек. В культурном ландшафте она встречается редко.

Субальпийская славка — это перелётная птица. Её регион зимовки расположен с запада сахеля на восток до северо-запада Судана и юго-запада Египта. Отлёт из мест гнездований начинается в конце июня, интенсивнее всего во Франции, начиная с середины июля. Основная часть птиц мигрирует с августа по сентябрь. Оставшихся птиц можно наблюдать ещё до конца октября. Прилёт в Южную Францию начинается с середины марта, отстающие прибывают ещё до середины мая. В период возвращения субальпийская славка может многочисленно встречаться на центральных и западных островах Средиземного моря.

Питание 
Питание состоит, прежде всего, из насекомых, летом и осенью также из плодов.

Размножение 

Гнездо устраивает в низком кустарнике, редко на высоте выше 1 м. Оно строится из стебельков и коры розмарина или можжевельника. Внешние стороны украшаются паутиной. Внутри гнездо набивается шерстью животных и пухом растений. В кладке от 3-х до 4-х зеленоватых в крапинку яиц, длиной 16,5, шириной 12,9 мм, весом 1,42 г. Оба партнёра (большую часть времени — самка) высиживают кладку от 11 до 13 дней. Птенцы появляются голыми. Их глотка красного цвета с желтоватым краем. Оба родителя принимают участие в выкармливании. Самка защищает птенцов, расправив крылья от дождя и солнечного света. Выводковый период длится от 11 до 12 дней. Если самка начинает второе гнездование, то самец берёт заботу о первом выводке на себя. Период гнездования продолжается с середины апреля до начала июня.

Подвиды 
Выделяют 4 подвида, в 3-х отграниченных группах, которые приближаются к статусу аллотропных видов. 
S c. cantillans (Pallas, 1764) — номинативная форма, обитающая на юго-западе Европы до Северной Италии;
S c. inornata (Tschudi, 1906) обитает на северо-западе Африки, оперение красочнее, чем у S c. albistiata, нижняя часть тела кирпичного цвета, на брюхе очень мало белого цвета, оперение нижней части тела у самок бледно-коричневого цвета, больше белого цвета на брюхе;
S c. moltonii (Orlando, 1937) обитает на Балеарских островах, Корсике и Сардинии;
S c. albistriata (C. L. Brehm, 1855) обитает в Юго-Восточной Европе, включая Турцию, грудь каштановая, брюхо светлее, а полоса бороды более широкая, чем у номинативной формы.

За исключением S c. inornata все подвиды наблюдались в Центральной Европе.

Примечания

Литература 
 H.-G. Bauer, E. Bezzel, W. Fiedler: Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes–Sperlingsvögel. 2. vollst. überarb. Aufl., AULA-Verlag Wiebelsheim 2005, ISBN 3-89104-648-0
 C. W. Mackworth-Praed, C. H. B.Grant: African Handbook of Birds, Series III, Volume II – Birds of West Central and Western Africa. Longman Ltd., London 1973, ISBN 0-582-03114-1
 L. Svensson, P. J. Grant, K. Mullarney, D. Zetterström: Der neue Kosmos-Vogelführer - Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 1999, ISBN 3-440-07720-9

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Рыжегрудая славка

Животные, описанные в 1764 году
Птицы Евразии
Птицы Африки
Славки
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом